sedlo – w języku słowackim słowo oznaczające przełęcz

 Sedlo – wieś w Słowenii, w gminie Kobarid
 Sedlo – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji
 Sedlo – najwyższe wzniesienie w Kotlinie Rożniawskiej na Słowacji
 Mihulcze Siodło (słow. Sedlo) – przełęcz w słowackich Tatrach Zachodnich
 polana Siodło (słow. Sedlo) – polana na Mihulczym Siodle